Алекса́ндр Немиро́вский: Немировский, Александр Аркадьевич (род. 1968) — российский историк, востоковед, литературовед, поэт.
 Немировский, Александр Владимирович (1963—1986) — русский советский художник, поэт.
 Немировский, Александр Иосифович (1919—2007) — советский и российский историк Древнего Рима и этрусской культуры, педагог, поэт, прозаик и переводчик.
 Немировский, Александр Сергеевич (1859—?) — российский композитор и пианист.

Примечания